Hejiang är en pinyin-romanisering av två kinesiska namn:

 Hejiang, Luzhou – ett härad i Sichuan-provinsen
 Hejiang (köping i Kina)
 Hejiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,94, long 110,56)

Se även
 Hokiang – en provins i Manchuriet som avskaffades 1954

WP:Projekt Kina